НВ — многозначная (аббр., кириллица) — сокращённое наименование названий, терминов, понятий.

 НВ — Нижневартовск
 НВ — наблюдательная вышка
 НВ — навигационный вычислитель
 НВ — направление ветра
 НВ — направление вращения
 НВ — настоящее время
 НВ — насыпной вес
 НВ — национальная валюта
 НВ — начальник войск
 НВ — неконтактный взрыватель
 НВ — некрещёный возвещатель
 НВ — необходимая выручка
 НВ — неоплачиваемый выходной
 НВ — непосредственный впрыск
 НВ — несущий винт
 НВ — нечёткое высказывание
 НВ — низкий воздушный взрыв
 нв — низковольтный
  — «Новая волна»
 НВ — «Новое время»
 НВ — ночного видения
  — Новый Восток

 Собственное название
 НВ — «Налоговый вестник»
 НВ — «Невское время», петербургская газета
 НВ — «Неделя волгодонская»
 НВ — «Немецкая волна», радиостанция
 НВ (ранее «Новое время») — украинский журнал и сайт
 НВ — Народная воля, террористическая организация
 НВ — «Ночные волки», байкерский клуб

См. также 
 ПНВ — прибор ночного видения
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей